Szóma, a korai indo-irániaknál és a későbbi védikus kultúráknál egy pszichotrop növény és annak nedve
 Szóma, hindu istenség
 Szóma, a görög nyelvben a testet jelölő kifejezés
 Szóma, Japán város Fukusima tartományban